Saluda kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Saluda (North Carolina)
Saluda (South Carolina)
Saluda (Virginia)